Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2016 проходили в рамках Світового Туру ATP 2016.

Пабло Куевас був чинним чемпіоном і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Пабло Карреньйо Бусту з рахунком 7-64, 6-3.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Бенуа Пер (2-ге коло)
  Томаз Беллуччі (2-ге коло)
  Пабло Куевас (Чемпіон)
  Федеріко Дельбоніс (чвертьфінал)

  Альберт Рамос (1-ше коло)
  Паоло Лоренці (1-ше коло)
  Ніколас Альмагро (1-ше коло)
  Пабло Андухар (1-ше коло, ritirato)

Вайлд-кард 

  Гільєрме Клезар (1-ше коло)
  Тьягу Монтейру (чвертьфінал)

  Бенуа Пер (2-ге коло)

Кваліфаєри 

  Факундо Баньїс (2-ге коло)
  Гаштан Еліаш (чвертьфінал)

  Максімо Гонсалес (1-ше коло)
  Блаж Рола (2-ге коло)

Щасливий лузер 

  Роберто Карбальєс Баена (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2016